Desa Sindangraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangraja (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 107,25), Jawa Barat, 
 Desa Sindangraja (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 108,18), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar